13. међузонски шаховски турнир - једна фаза такмичења за првака света у шаху, одигран је у  Таско (Мексико) од 10. јуна до 2. јула 1985 године. 

Прва четворица првопласиданих су стекли право  да играју на турниру кандидата 1985.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Таско, 10. јун - 2. јул 1985 год.
|-
!  !! !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Бодови !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2650 ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1* || 12 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2545 || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1* || 10½ || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2565 || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1* || 10 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || align=left| || 2560 || ½ || 0 || ½ ||  || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 9 || 
|-
| 5 || align=left| || 2530 || 0 || ½ || ½ || 0 ||  || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 8 || 
|-
| 6 || align=left| || 2500 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 7½ || 54.00
|-
| 7 || align=left| || 2485 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 7½ || 51.75
|-
| 8 || align=left| || 2535 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 7 || 
|-
| 9 || align=left| || 2530 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 6½ || 48.25
|-
| 10 || align=left| || 2540 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ ||  || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 6½ || 47.75
|-
| 11 || align=left| || 2440 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 ||  || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || 6½ || 46.50
|-
| 12 || align=left| || 2570 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 ||  || ½ || 1 || 1 || 0 || 6½ || 45.75
|-
| 13 || align=left| || 2470 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ ||  || ½ || 0 || 1* || 6½ || 44.50
|-
| 14 || align=left| || 2430 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ ||  || 0 || ½ || 6 || 
|-
| 15 || align=left| || 2400 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 ||  || 1 || 5½ || 
|-
| 16 || align=left| || 2495 || 0* || 0* || 0* || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 0* || ½ || 0 ||  || 4½ || 
|}
Балашов се повукао после 11. кола. Његове последње четири неодигране партије су означене звездицом (*).

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 408, 592. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

Партије на сајту pgnmentor.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Мексику
Шах у 1985.